Jupiter peut faire référence à :

Mythologie 
 Dans la mythologie romaine, Jupiter est le roi des dieux. Il est aussi le dieu du ciel. Dans la mythologie grecque, Zeus occupe une place similaire.

Astronomie 

 Jupiter est la cinquième et la plus grosse planète du Système solaire. Il s'agit d'une planète entièrement gazeuse dont le diamètre est de plus douze fois celui de la Terre et par conséquent son volume représenterait plus de mille fois le volume terrestre.
 Jupiter Icy Moon Explorer est une mission spatiale future de l'Agence spatiale européenne visant à étudier Callisto, Europe et Ganymède, trois lunes de Jupiter.
 Jupiter Icy Moons Orbiter est un projet abandonné de sonde spatiale conçu pour explorer les lunes glaciaires de Jupiter.
 Jupiter Ganymede Orbiter est un projet de l'Agence spatiale européenne fusionné avec Jupiter Europa Orbiter pour donner Jupiter Icy Moon Explorer.
 Jupiter Europa Orbiter est un projet de la NASA fusionné avec Jupiter Ganymede Orbiter pour donner Jupiter Icy Moon Explorer.

Technique 
 Jupiter, missile balistique de portée moyenne américain, notamment déployé avec des têtes nucléaires en Turquie dans les années 1960.
 Bristol Jupiter, moteur en étoile fabriqué par la Bristol Aeroplane Company, utilisé dans les années 1920-1930 ;
 Jupiter est le nom des trophées remis aux gagnants de la compétition pyrotechnique International des Feux Loto-Québec se déroulant à Montréal chaque année.
 Jupiter (radar), des radars navals de surveillance aérienne déployés par la Marine nationale française.
Jupiter est le nom d'une famille de lanceurs spatiaux qui devait faire concurrence à la famille Ares. (Développement annulé).

Arts et lettres

Peinture 
 Jupiter et Io, peinture de Antonio da Correggio, réalisée vers 1530.
 Jupiter et Ganymède, peinture de Rembrandt, réalisée en 1635.
 Jupiter et Thétis, peinture de Jean-Auguste-Dominique Ingres, réalisée en 1811.
 Jupiter et Sémélé, peinture de Gustave Moreau, réalisée en 1894.

Musique 
 Jupiter est le surnom de la Symphonie  en ut majeur, KV 551 de Wolfgang Amadeus Mozart (1788).
 Jupiter est le nom d'un mouvement de la suite Les Planètes de Gustav Holst (1917).
 Jupiter est une œuvre de Philippe Manoury.
 Jupiter est un groupe de musique électronique français.
 Jupiter est un groupe japonais de visual kei.
 Jupiter-4 est un synthétiseur.
 Jupiter-8 est un synthétiseur.
 Jupiter Band Instruments est un facteur taïwanais d'instruments à vent.

Téléfilm 

 Jupiter est un téléfilm français réalisé par Pierre Badel en 1956.

Cinéma 
 Jupiter, un film américain pour la jeunesse réalisé en 1945, avec un cheval pour héros.
 Jupiter, autre titre de Douze heures de bonheur, un film français réalisé par Gilles Grangier en 1952.
 La Chérie de Jupiter (Jupiter's Darling), un film américain réalisé par George Sidney en 1955.
 Jupiter, un film français réalisé par Jean-Pierre Prévost en 1971.
 On a volé la cuisse de Jupiter, un film français réalisé par Philippe de Broca en 1980.
 Sayonara Jupiter (Sayônara, Jûpetâ), un film japonais réalisé par Koji Hashimoto et Sakyo Komatsu en 1984.
 Jupiter : Le Destin de l'univers (Jupiter Ascending), un film américain réalisé par Lilly et Lana Wachowski en 2015.

Jeu vidéo 

 Jupiter est un studio de développement de jeux vidéo et de films.

Sport 

 Le Club Esportiu Júpiter est un club de football espagnol.

Patronymie 

 Alexandra Jupiter (née en 1990), joueuse française de volley-ball et de beach-volley

Navires

Toponymie 
 Île Jupiter, une île de l'Océan Atlantique, en Floride, aux États-Unis.
 Jupiter, parcours de montagnes russes situé à Kijima Amusement Park, Beppu, dans la Préfecture d'Ōita, au Japon ;
 Jupiter, ville du comté de Palm Beach, Floride, aux États-Unis.
 Phare de Jupiter Inlet (en ), un phare situé à Jupiter, dans le Comté de Palm Beach, en Floride.
 Rivière Jupiter, un cours d'eau se jetant dans golfe du Saint-Laurent, coulant sur île d'Anticosti, dans la MRC de Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Autres 
 Pétroles Jupiter : La Société des pétroles Jupiter est une compagnie pétrolière française, créée en 1922 et dont l'origine remonte à 1876. Elle est devenue Shell France à la suite de son absorption par Shell en 1948. 
 PC Jupiter, poste de commandement se situant dans le bunker du palais de l'Élysée, en France.
 Jupiter, usine abandonnée située dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, au nord de l'Ukraine. 
 .
 .

Notes et références 

Homonymie de titre